Bijela džamija u Sarajevu - džamija u Sarajevu
 Bijela džamija u Brčkom - džamija u Brčkom
 Bijela džamija u Gračanici - džamija u Gračanici
 Bijela džamija u Srebrenici - džamija u Srebrenici
Bijela džamija u Visokom - džamija u Visokom
Bijela džamija u Tuzli - džamija u Tuzli